Tolerància de fabricació, límit permissible o límits de variació sobre l'opinió de cada persona sempre que sigui personal.
 Tolerància (medicina)
 Tolerància social, disposició a admetre que els altres pensin o actuïn diferentment d'altres